Jasper van Kinschot (voor 1444-1488), Nederlands geestelijke
 Jasper van Kinschot (1552-1603), Nederlands rechtsgeleerde